Hastingsia är ett släkte av mossdjur. Hastingsia ingår i familjen Hastingsiidae. 

Hastingsia är enda släktet i familjen Hastingsiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Hastingsia